EBSB peut faire référence à :

 La stabilité EBSB, qui désigne la stabilité d'un signal en électrotechnique ;
 L'« European Business School Brussels », un institut privé d'enseignement supérieur belge, spécialisé dans les domaines du management et de l'économie.